Сен-Бартелеми — заморское сообщество Франции
 Шведская колония Сен-Бартелеми — бывшая колония Швеции в Карибском море (1784–1878)
 Сен-Бартелеми — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Морбиан
 Сен-Бартелеми — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна
 Сен-Бартелеми-де-Бельгард — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Бартелеми-де-Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Дордонь